Reichsfarben steht für:

 Schwarz-Gold als Farben des Königs des Heiligen Römischen Reiches
 Silber-Rot als Farben des Heiligen Römischen Reiches
 Schwarz-Weiß-Rot als Farben der Reichsverfassung des deutschen Kaiserreichs bzw. in der Zeit nach 1933,
 Schwarz-Rot-Gold als Farben des revolutionären Reiches 1848/1849 oder der Reichsverfassung der Weimarer Republik

Siehe auch:
 Reichskriegsflagge